Ямакаси:

 Ямакаси — известная бывшая французская команда, практиковавшая паркур.
 Ямакаси: Новые самураи — фильм Люка Бессона, снятый в 2001 году в Париже.